Roos Netjes (1989), Nederlands actrice
Rena Netjes, Nederlands arabist en journalist

Zie ook 
Net (doorverwijspagina)